Стренево — название населённых пунктов:
 Стренево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Стренево — деревня в Старицком районе Тверской области.